Miejscowości w USA:
 Highland Beach – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
 Highland Beach – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel